Savidge ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Savidge (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 John Savidge (1924–1979), britischer Kugelstoßer
 Malcolm Savidge (* 1946), britischer Politiker, Abgeordneter des Unterhauses des Vereinigten Königreichs
 S. Leigh Savidge (* 1958), US-amerikanischer Filmproduzent, Autor und Regisseur